Айдын Али оглы Ибрагимов (; ) — азербайджанский и советский борец вольного стиля, выступавший за СССР в весовой категории до 57 кг. Азербайджанец по национальности. 

Бронзовый призёр олимпийских игр 1964 года, чемпион мира 1963, чемпион Европы 1966, чемпион СССР 1964, серебряный призёр 1963, бронзовый — 1960 и 1967. Заслуженный мастер спорта СССР (1965) и заслуженный тренер СССР. Президент ПФК «Нефтчи» (1988–1997). Член общества «Динамо» (Баку).

Скончался 2 сентября 2021 года в Баку от COVID-19.

Результаты выступлений

Примечания

См. также 
 СССР на летних Олимпийских играх 1964

Ссылки 
 
 
 
 Информация об Ибрагимове
 Интервью с Айдыном Ибрагимовым

Борцы Азербайджана
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Тренеры СССР по вольной борьбе
ФК «Нефтчи» Баку
Умершие от COVID-19 в Азербайджане